Саюль () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана. Населення —  осіб (2011).

Географія 
Муніципалітет розташований на відстані близько 7500 км на південний захід від Парижа, 180 км на південний захід від Каєнни.

Клімат 
Село знаходиться у зоні, котра характеризується вологим тропічним кліматом. Найтепліший місяць — жовтень із середньою температурою 26.7 °C (80 °F). Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 24.4 °С (76 °F).

Історія 

Село Саюль було засноване під час «золотої лихоманки» на межі XIX—XX ст.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гвіана

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гвіана